Надежда е вярата в положителното развитие. Може да се отнася за:

 Надежда – емоция.
 Надежда – женско име със славянски произход;
 Надежда — административен район на Столична община, София, България;
 Надежда — квартал на София, основна част от район Надежда;
 Надежда (1899 - 1958) — българска книгиня;
 Надежда — боен крайцер на въоръжение през Третото българско царство.
 Надежда — българско възрожденско читалище в град Прилеп
 Надежда — българско възрожденско читалище в град Велико Търново